

Geografia 
 Ducado do Luxemburgo — estado do Sacro Império Romano-Germânico, constituído como Condado (1059) e elevado a Ducado (1353). Extinto em 1795. 
 Grão-ducado de Luxemburgo — país soberano na Europa ocidental
 Luxemburgo (distrito) — parte sudoeste do país
 Luxemburgo (cantão) — subdivisão do distrito
 Luxemburgo (cidade) — capital do grão-ducado
 Luxemburgo (Bélgica) — província em Valônia, Bélgica
 Luxemburgo (Belo Horizonte) — bairro de Belo Horizonte, Brasil
 Palácio do Luxemburgo — Paris, sede do senado da França

 Jardim de Luxemburgo — Paris, França

História 
 Casa de Luxemburgo — família que chegou a deter a coroa do Sacro Império Romano-Germânico

Desambiguações de topônimos